Kripton

 Kripton, kémiai elem

Krypton

 Krypton, fiktív bolygó, Superman szülőhelye
 Krypton, román együttes
 Krypton, programozási nyelv
 Krypton, 2018-ban indult amerikai televíziós sorozat